Waldheim peut désigner :

Patronyme
Gotthelf Fischer von Waldheim (1771-1853), naturaliste, paléontologue et anatomiste saxon, naturalisé russe ;
Alexandre Grigorievitch Fischer von Waldheim (1803-1884), fils du précédent, médecin, zoologiste et botaniste russe ;
Alexandre Alexandrovitch Fischer von Waldheim (1839-1920), fils du précédent, botaniste russe ;
Kurt Waldheim (1918-2007), diplomate et homme politique autrichien ;
Elisabeth Waldheim (1922-2017), épouse du précédent, et ancienne première dame d'Autriche ;

Toponyme
Waldheim, ville allemande, en Saxe, qui a donné son nom au procès de Waldheim, en 1950.

Homonymie de patronyme